Il doppio del torneo di tennis Circuito Feminino Future de Tênis 2 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ljudmyla Kičenok e Aleksandra Panova che hanno battuto in finale Laura Thorpe e Stephanie Vogt 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Ljudmyla Kičenok /  Aleksandra Panova (Campionesse)
 Laura Thorpe /  Stephanie Vogt (finale)

 Paula Kania /  Valerija Solov'ëva (semifinali)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  María Irigoyen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Circuito Feminino Future de Tênis 2014